Шломо Шнейбаум — израильский хирург, онкохирург, профессор, заведующий отделением государственного медцентра им. Сураски.

Биография 
Окончил медицинский факультет Университета Технион (Хайфа) в 1976 году.

В 1984 году завершил специализацию в больнице имени Хаима Шибы по общей хирургии, а в 1990 – по онкологической хирургии.

В 1985—1987 годах — научный сотрудник кафедры онкологии Иллинойского университета.

В 1990—1993 годах — старший врач Онкологической больницы Артура Г. Джеймса при Университете штата Огайо.

После возвращения в Израиль, с 1994 года работает в медцентре Сураски. С 1998 года возглавляет отделение изотопной хирургии.
С 1995 года – преподаватель, а затем – профессор медицинского факультета Тель-Авивского университета.

Состоит в 17 врачебных сообществах Израиля, США и Европы.

Научная работа 
Занимается исследованием результатов органосохраняющих операций при раке молочной железы, биопсии сигнальных лимфоузлов при злокачественных опухолях различной локализации и других проблем онкологической хирургии. Является автором 87 научных работ.

Ссылки 
Страница профессора Шнейбаума на сайте медцентра им. Сураски (иврит)
Интервью с профессором Шнейбаумом на израильском телевидении о лечении рака молочной железы (иврит)
Интервью с профессором Шнейбаумом на израильском телевидении о хирургическом лечении меланомы (иврит)
Профессор Шнейбаум – о мастэктомии (иврит)
Лекция профессора Шнейбаума в медицинском центре им.Сураски о раннем выявлении рака молочной железы (иврит)
Выступление профессора Шнейбаума на конференции по инновациям в лечении рака молочной железы 17 апреля 2015 (англ.)

Примечания 

Хирурги Израиля